Karups landskommun kan syfta på:

 Karups landskommun, tidigare kommun i Hallands län
 Västra Karups landskommun, tidigare kommun i Kristianstads län
 Östra Karups landskommun, tidigare kommun i Hallands län